Teoria del tutto – ipotetica teoria della fisica teorica

Cinema
The Theory of Everything – film del 2006 diretto da David de Vos
La teoria del tutto (The Theory of Everything) – film del 2014 diretto da James Marsh

Musica
The Theory of Everything – album del 2013 di Ayreon
The Theory of Everything – album del 2014 dei Life On Planet 9

Televisione
Le stringhe (The Theory of Everything) – episodio dell'ottava stagione di CSI - Scena del crimine